Сан Сиро де Акоста има више значења:

 Општина Сан Сиро де Акоста (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Сиро де Акоста (Сан Сиро де Акоста, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику